8-й індивідуальний чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, що проходить у польському місті Щецин з 10 по 14 квітня 2019 року.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Україна на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики 
Збірна України на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики представлена у складі:

- чоловіча збірна:

 Олег Верняєв
 Ігор Радівілов
 Петро Пахнюк
 Євген Юденков
 Максим Василенко
 Владислав Гриневич

- жіноча збірна:

 Діана Варінська
 Ангеліна Радівілова
 Валерія Осіпова
 Анастасія Бачинська

Результати кваліфікації

Чоловіки

Жінки

Посилання 
  Офіційний сайт

Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2019
Квітень 2019
2019 у польському спорті